Charlot es un nombre propio, que se refiere a:

Personas 
 André Charlot (1882–1956), empresario teatral francés;
 Louis Henri Jean Charlot, (1898-1979), pintor francés;
 Pierre Charlot (1205 o 1209-1249), obispo y noble francés.

Personajes 
 Charlot, personaje cinematográfico de Charles Chaplin.

Obras 
 Charlot, una revista infantil española fundada en 1916.